Ardmore peut faire référence à :

 Ardmore, une localité de l'Alberta,
 Ardmore, une localité de Colombie-Britannique,
 Ardmore Beach, une localité de l'Ontario,
 Ardmore, une localité de la Saskatchewan,

 Ardmore, une localité du comté de Waterford en République d'Irlande,
 Ardmore, une localité du Comté de Londonderry en Irlande du Nord,

 Ardmore, une localité de la zone métropolitaine d'Auckland,
 Ardmore Airport,  

 Ardmore, une localité de l'île de Barra dans les Hébrides extérieures,

 Ardmore, une localité du comté de Limestone dans l'Alabama,
 Ardmore, une localité du Missouri,
 Ardmore, une ville du comté de Carter dans l'Oklahoma,
 Ardmore, une localité du comté de Montgomery en Pennsylvanie,
 Ardmore, une localité du comté de Giles dans le Tennessee,

Divers :
 Ardmore, un whisky single malt écossais, selon la liste des distilleries de whisky,
 Studios Ardmore, un studio de production cinématographique dans le comté de Wicklow en République d'Irlande, 

Homonymie de toponyme